26-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 1 жовтня 1971 року по 16 травня 1972 року. У змаганні брали участь дев′ять команд. Переможцем став клуб ЦСКА. Найкращий бомбардир — Валерій Харламов з ЦСКА (42 очка).

Вища ліга

Найкращі бомбардири 
 Валерій Харламов (ЦСКА) — 42 очка (26+16).
 Володимир Вікулов (ЦСКА) — 39 (34+5).
 Володимир Петров (ЦСКА) — 37 (21+16).
 Юрій Блінов (ЦСКА) — 34 (25+9).
 Анатолій Картаєв («Трактор» Челябінськ) — 33 (21+12).
 Борис Михайлов (ЦСКА) — 33 (20+13).

Команда усіх зірок 
Воротар: Владислав Третьяк (ЦСКА)
Захисники: Олександр Рагулін (ЦСКА) — Володимир Лутченко (ЦСКА)
Нападники: Олександр Мальцев («Динамо») — Володимир Вікулов (ЦСКА) — Валерій Харламов (ЦСКА)

Призи та нагороди

Перша ліга

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1971/72 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1971/72 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
1971 в СРСР
1972 в СРСР
СРСР
СРСР